

Geografia

Holandia 
 Witten – dzielnica Assen

Niemcy 
 Witten – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Ennepe-Ruhr

Stany Zjednoczone 
 Witten – miejscowość

Osoby 
 Edward Witten – amerykański fizyk

Inne 
 (11349) Witten – planetoida
 witten – moneta w północnych Niemczech i księstwie szczecińskim

Zobacz też 
 New Witten
 Whitten
 Witten Fork
 Witten Valley